64-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 9 апреля 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал коста-риканский велогонщик Андрей Амадор из .

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: команда категории UCI WorldTeam - , 5 проконтинентальных и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 105 гонщиков. До финиша доехали 62 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2018 году
Апрель 2018 года